

Geografia

Italia

Provincia di Sondrio
Nogaredo – frazione di Samolaco
Provincia di Trento
Nogaredo – comune
Provincia di Udine
Nogaredo al Torre – frazione di San Vito al Torre
Nogaredo di Corno – frazione di Coseano
Nogaredo di Prato – frazione di Martignacco